Гуидетти Дариа () — это итальянская женщина- и первооткрывательница астероидов, которая работает в обсерватории Монтелупо и является членом группы астрономов-любителей города Монтелупо-Фьорентино ().

Биография 
Увлекалась астрономией с 5 лет. Закончила астрономический факультет Болонского университета в 2006 году. В период с 1998 по 2000 год совместно с двумя другими итальянскими астрономами ей было обнаружено в общей сложности 2 астероида.

Первый из этих двух астероидов был назван в честь Лоретты Грегорини (), профессора университета Болоньи, где она в 2007 году защитила докторскую диссертацию на тему «Proprietà radio di sorgenti in ammassi di galassie: il sistema dumb-bell in Abell 2382», что позволило ей поступить на докторантуру в Европейскую южную обсерваторию, а затем в  и Институт радиоастрономии в Болоньи, в честь одного из сотрудников которого, Марко Бонди (), был назван второй астероид.

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания 

Женщины-астрономы
Первооткрыватели астероидов
Выпускники Болонского университета